Gully ist die Bezeichnung für:

 eine Runse bzw. eine größere, durch fließendes Wasser geformte Erosionsrinne
 einen Regenwassereinlauf im Straßenbau, der Straßenablauf
 eine Verschluckstelle eines Gewässers im Gelände, siehe Ponor

Gully ist der Name von:

 Gully (Minnesota), ein Ort in den Vereinigten Staaten
 Gully Township (Polk County, Minnesota)
 Gully (Kurzfilm), einem US-amerikanischen Kurzfilm aus dem Jahre 2002 
 John Gully (1783–1863), englischer Boxer in der Bare-knuckle-Ära
 Terreon Gully (* 1982), US-amerikanischer Jazzmusiker
 William Gully, 1. Viscount Selby (1835–1909), britischer Politiker (Liberal Party)

Siehe auch:
 Gully (Film)
 Gulli
 Guli
 Guilly